Lipar je lahko:
 Lipar, priimek
 Lipar, naselje v Srbiji